Teodor Stanca (n. 1884, Sânmihaiu de Câmpie, Bistrița-Năsăud – d. secolul al XX-lea) a fost un deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918.

Biografie
Teodor Stanca s-a născut în 1884 în Sânmihaiu de Câmpie, Bistrița-Năsăud și a fost economist (agricultor). De asemenea, a fost membrul a Comitetul Național Român din localitate.

Activitate politică
Ca deputat în Adunarea Națională din 1 decembrie 1918, Teodor Stanca a fost delegat al cercului electoral Teaca, comitatul Cojocna.

Note

Bibliografie
 Coord. Ioan I. Șerban, Nicolae Josan, Dicționarul personalităților Unirii. Trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2003

Lectură suplimentară
 Daniela Comșa, Eugenia Glodariu, Maria M. Jude, Clujenii și Marea Unire, Cluj Napoca, 1998
 Mircea Vaida-Voevod, Gelu Neamțu, 1 decembrie 1918. Mărturii ale participanților, vol. I și II, Editura Academiei Române, București, 2008

Vezi și
 Lista delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Nașteri în 1884
Decese în secolul al XX-lea
Agricultori români
Delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Membri ai Marelui Sfat Național Român